Ecosphere steht für:

 Habitable Zone, der Abstandsbereich, in dem sich ein Planet von seinem Zentralgestirn aufhalten muss, damit Wasser dauerhaft in flüssiger Form als Voraussetzung für erdähnliches Leben auf der Oberfläche vorliegen kann.
 Ecosphere (Aquarium), ein spezielles Aquarium (Markenname)
 Ecosphere (Magazin), wissenschaftliches Ökologiemagazin der Ecological Society of America